Edward Lewis puede referirse a:

 Eddie Lewis (1974-), futbolista estadounidense;
 Edward B. Lewis (1918-2004), científico genetista estadounidense - Ganador del Premio Nobel.